Пуерто де ла Круз има више значења:

 Пуерто де ла Круз (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де ла Круз (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто де ла Круз (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто де ла Круз, Пуерто де ла Пера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто де ла Круз (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто де ла Круз, Лос Платанитос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто де ла Круз (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику